Джо́зеф Джон (Джо) Ко́ул (; 8 ноября 1981, Ромфорд, Лондон) — английский футболист, полузащитник. Известен по выступлениям за «Вест Хэм», «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Виллу». Участник трёх чемпионатов мира и чемпионата Европы в составе сборной Англии.

Биография

Клубная карьера 
В 1999 году, будучи юниором, заключил свой первый контракт с футбольным клубом «Вест Хэм». В сезоне 2002/03 стал капитаном этой команды, но 6 августа 2003 года заключил новый контракт — на этот раз с лондонским «Челси», заплатившим за трансфер полузащитника 6,6 млн фунтов. В составе этой команды дебютировал 13 августа 2003 года. Летом 2010 года Коул в качестве свободного агента покинул «Челси», несмотря на желание лондонского клуба продлить контракт с футболистом. Сам Коул назвал причины, по которым он покинул клуб, политическими и никак не связанными ни с футболом, ни с заработной платой футболиста. 19 июля 2010 года игрок перешёл в «Ливерпуль» на правах свободного агента. В «Ливерпуле» Коул получил футболку с номером 10. 1 января 2011 года забил свой первый гол за «Ливерпуль» в Премьер-лиге.

31 августа 2011 года на правах аренды перешёл из «Ливерпуля» в «Лилль». 6 июня 2012 года Коул вернулся в «Ливерпуль» из «Лилля», где провёл сезон в рамках арендного соглашения.

4 января 2013 года вернулся в родной «Вест Хэм Юнайтед», заключив с клубом контракт сроком на полтора года. В первом же матче за клуб против «Манчестер Юнайтед» отметился двумя голевыми передачами.

10 июня 2014 года Джо Коул переходит в «Астон Виллу», заключив контракт на два года. Данный трансфер состоялся на правах свободного агента, предыдущий клуб «Вест Хэм Юнайтед» не стал продлевать с ним контракт в конце прошлого сезона. 17 октября 2015 года стало известно, что 33-летний хавбек подписал с «Ковентри Сити» арендное соглашение. 7 января 2016 года заключил с клубом полноценный контракт.

Международная карьера 
Принимал участие в составе сборной Англии в трёх подряд чемпионатах мира: 2002, 2006 и 2010, а также в чемпионате Европы 2004 года. На чемпионате мира 2006 года в игре против Швеции (2:2) в Кёльне забил один из самых известных своих мячей, когда ударом с лёта с левого фланга поразил дальнюю «девятку» ворот соперника, открыв счёт в матче на 34-й минуте. В этой игре Коул также сделал голевую передачу на Стивена Джеррарда на 85-й минуте и был признан лучшим игроком матча.

Статистика

Достижения 
Командные

«Вест Хэм Юнайтед»
 Обладатель Кубка Интертото: 1999
 Итого: 1 трофей

«Челси»
 Чемпион Премьер-лиги (3): 2004/05, 2005/06, 2009/10
 Обладатель Кубка Англии (3): 2007, 2009, 2010
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2005, 2007
 Обладатель Суперкубка Англии: 2005
 Итого: 9 трофеев

Личные

 Игрок года «Вест Хэм Юнайтед»: 2003
 Игрок года по версии болельщиков «Челси»: 2008
 Игрок месяца английской Премьер-лиги: март 2005
 Команда года по версии ПФА: 2006

Примечания

Ссылки 
 Профиль и новости об игроке на Liverbird.ru
 Профиль игрока на LiverpoolFC.ru
 
 
 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Тампа-Бэй Раудис»